Haftscheibenfledermaus ist der Name zweier Fledermausfamilien:
 Madagassische Haftscheibenfledermäuse (Myzopodidae) – 2 Arten
 Amerikanische Haftscheibenfledermäuse (Thyropteridae) – 3 Arten